Премия «Джини» за лучшую мужскую роль присуждалась Канадской академией кино и телевидения. Награда вручалась с 1980 по 2012 год.

С 1980 по 1983 года только канадские актёры могли получить премию «Джини» за лучшую мужскую роль. Иностранные актёры, которые играли в канадских фильмах, могли получить специальную награду Лучший иностранный актёр/актриса. После 1983 года премия Лучший иностранный актёр/актриса была упразднена и канадские и иностранные актёры получают общую премию за лучшую мужскую роль.

Победители и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Комментарии

Ссылки 

 Официальный веб-сайт кинопремии  

Кинопремии Канады
Джини (кинопремия)
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам